Берёзовский тракт — название улиц:
 Берёзовский тракт — историческое название части современной улицы Блюхера в Екатеринбурге.
 Берёзовский тракт — название улицы в городе Берёзовском, Свердловская область.